Jméno Jan Merta odkazuje k vícero lidem:

 Jan Merta (malíř) (* 1952), český malíř
 Jan Merta (potápěč) (1944–2010), český potápěč